Nightmare (1942). een Amerikaanse misdaadfilm uit 1942 onder regie van Tim Whelan
 Nightmare (1956), een Amerikaanse dramafilm uit 1956 onder regie van Maxwell Shane
 Nightmare (1964), een Britse thriller/horrorfilm uit 1964 onder regie van Freddie Francis
 Nightmare (1974), een Amerikaanse tv-film uit 1974
 Nightmare (1981), een Amerikaans-Italiaanse horrorfilm uit 1981 onder regie van Romano Scavolini
 Nightmare (2000), de Engelstalige titel van de Zuid-Koreaanse horrorfilm Gawi, ook alternatief getiteld Horror Game Movie
 Nightmare (2005), een Amerikaanse horrorfilm uit 2005 onder regie van Dylan Bank
 Nightmare (2007), een Amerikaanse thriller uit 2007 onder regie van Terry Ingram
 Nightmare (album), album van Avenged Sevenfold
 Nightmare (musical), voorstelling van de Stichting Homemade
 Nightmare (band), Japanse rockband
 Nightmare (evenement), Nederlands hardcorefeest
 Nightmare (Dr. Strange), tegenstander van Dr. Strange
 Nightmare (Kirby), tegenstander van Kirby
 Nightmare (single), single van Avenged Sevenfold
 Nightmare (video), video van Avenged Sevenfold
 Nightmare (evenement), evenement in Nederland waar de muziekstijl Hardcore gedraaid wordt
 Nightmare (Supernatural), een Supernatural-aflevering
 Hornet (achtbaan), oude naam van deze achtbaan